«Внима́ние, черепа́ха!» — детский художественный фильм режиссёра Ролана Быкова.

Сюжет 

В 1-м «Б» классе средней школы есть свой уголок живой природы: хомяк по кличке «Хомяк», кроль по кличке «Трусик» и любимица всего класса — черепаха по кличке «Ракета». Ответственный за живой уголок — ученик Вова Васильев. Однажды Вову, который, по определению родственников «ничего не ест», направляют в институт питания и на целый месяц живой уголок лишается своего покровителя. Временно исполняющими обязанности «ответственного» избирают двух первоклассников: Диденко и Манукяна. Диденко, Манукян и другие ребята начинают ставить над черепахой различные опыты по определению её выносливости — проверяют огнеупорность панциря, засунув черепаху в стопку горящих журналов, а затем водостойкость рептилии, заливая горящие журналы водой из шланга. Доходят до испытаний под гусеницами танка. Но благодаря усилиям остальных первоклассников, классной руководительницы и самого Вовы Васильева, который, переодевшись в платье девочки, сбегает из института, а также благодаря действиям его бабушки-физкультурницы и пожилого профессора черепаха была спасена от проверки гусеницами танка.

В ролях 
 Галя Буданова — Таня Самохина («Самоха»)
 Алёша Ершов — Вова Васильев («Йога», «Фунтик», «Кощей», «Дистрофик»)
 Андрей Самотолкин — Вова Диденко
 Миша Мартиросян — Вова Манукян («Манукяночка»)
 Лена Рябухина — Элла, влюблённая в Вову Манукяна
 Галя Вербицкая — Бэлла, подружка Эллы
 Алексей Баталов — А. Я. Самохин, дедушка Тани, профессор, известный учёный
 Ирина Азер — Анна Сергеевна, классная руководительница 1-го «Б»
 Лилиан Малкина — физкультурница, бабушка Вовы Васильева
 Алёша Голубев — Голубев
 Инга Володина — Инга Володина
 Марьяна Смирнова — Катя Егорова
 Наташа Бакшеева — девочка в институте питания
 Юля Пастухова — девочка в институте питания
 Зоя Фёдорова — Виктория Михайловна, учительница пения
 Рина Зелёная — учёный секретарь музея
 Эмилия Мильтон — глуховатая актриса
 Валентина Березуцкая — дворничиха
 Ролан Быков — бабушка Вовы Диденко (нет в титрах)
 Александр Филиппенко — командир головного танка (нет в титрах)
 Нина Маслова — учительница младших классов (нет в титрах)

Съёмочная группа 
 Авторы сценария: Семён Лунгин, Илья Нусинов
 Режиссёр — Ролан Быков
 Оператор — Анатолий Мукасей
 Художник — Александр Кузнецов
 Композитор — Андрей Петров

Фестивали и награды 
 1971 — Московский международный кинофестиваль, главный приз в категории детских фильмов

Использованная музыка 
 В фильме исполняются шлягеры 1960-х: «Под крылом самолёта», «Опять от меня сбежала последняя электричка», «Наш сосед»
 Диденко и Манукян напевают марш, лейтмотивом которого является марш из фильма «Старая, старая сказка», вышедшего на экраны годом ранее. Автор музыки к обоим фильмам — Андрей Петров

Интересные факты 
 В конце 1990-х годов в Ростове-на-Дону был создан детский клуб «Внимание, черепаха!», название которого было предложено Роланом Быковым. Организатором клуба была Татьяна Бабушкина, которая вместе со студентами — своими учениками проводила театрализованные занятия
 На роль учительницы Анны Сергеевны впервые пробовалась в кино Ирина Муравьёва
 На роль Вовы Васильева пробовался юный Олег Меньшиков, а на роль его бабушки-физкультурницы — Фаина Раневская. Но от роли Раневская отказалась, мотивировав это тем, что слишком стара для роли спортивной бабушки, а Меньшикова не утвердил сам Быков, заметив: «Ты — слишком весёлый, ты никогда не будешь артистом»
 Фильм снимался осенью 1969 года в Сочи и Москве
 Соревнования пожарных сняты на московском стадионе «Локомотив», а пожарную технику привлекли из ПЧ №29 города Балашиха. На кадрах можно видеть уникальный экземпляр автомобиля воздушно-пенного тушения с пеномачтой на шасси ЗИЛ-130, выпущенного в единственном экземпляре
 Сначала фильм не хотели выпускать в прокат, так как название фильма и тот кадр, где черепаха чуть не попадает под гусеницы танка, якобы были намёком на недавний ввод советских войск (танков) в Чехословакию (оба слова — черепаха и Чехословакия — начинаются с буквы «ч»). Чиновники Госкино заявили режиссёру: «Вы бы ещё повесили указатель „До Праги — 100 километров“». Тем не менее, благодаря вмешательству Сергея Герасимова фильм был выпущен на экраны

Отсылка 
 В этом фильме снимали автомобиль «Москвич-408» из фильма «Бриллиантовая рука» (автомобиль профессора Самохина). Видны те же номерные знаки 03-57 ШОЦ несуществующей в реальности серии.

Киноляпы 
 Когда танкист говорит по рации: «Внимание! В левой колее черепаха!», черепаха на самом деле находится в правой по отношению к движению танковой колонны колее
 На стадионе, при проведении соревнований по пожарно-прикладному спорту, Вову Васильева закрывают в кабине автомобиля воздушно-пенного тушения на базе ЗИЛ-130, а в ходе соревнований достают уже из кабины автоцистерны ПМЗ-27 на базе ЗИЛ-157

Примечания

Литература

Ссылки 

 «Внимание, черепаха!» на сайте «Дети в кино»
 «Внимание, черепаха!» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»
 Информация о фильме в базе данных сайта «РУСКИНО»

Фильмы СССР 1970 года
Кинокомедии СССР
Кинокомедии 1970 года
Детские фильмы СССР
Фильмы о школе
Фильмы студии «Мосфильм»
Фильмы на русском языке